Памятным знаком «Узбекистон мустакиллигига 25 йил» награждаются представители всех сфер социально-экономической жизни республики, ветераны труда, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие лица, внесшие достойный вклад в дело укрепления независимости, повышения экономического, политического, социального, научного, духовного потенциала и оборонной мощи страны, обеспечения неприкосновенности государственных границ, осуществления демократических реформ, сохранения межнациональной дружбы и согласия, мира и стабильности, царящих в нашем обществе, развития национальной культуры и искусства, формирования здорового и гармонично развитого молодого поколения, воспитания молодежи в духе патриотизма и верности идеям независимости.

Памятным знаком «Узбекистон мустакиллигига 25 йил» могут награждаться и лица, не являющиеся гражданами Республики Узбекистан.

Вручение памятного знака «Узбекистон мустакиллигига 25 йил» производится в торжественной обстановке Президентом Республики Узбекистан или от его имени Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Премьер-министром Республики Узбекистан, руководителями республиканских органов министерств, ведомств и общественных объединений, Председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента, другими уполномоченными на то лицами.

Вместе с памятным знаком награжденным вручается удостоверение.

Памятный знак «Узбекистон мустакиллигига 25 йил» носится на левой стороне груди после государственных наград.

Описание 
Памятный знак «Узбекистон мустакиллигига 25 йил» изготавливается из медного сплава, покрытого золотом толщиной 0,25 микрона, и имеет форму круга диаметром 34 миллиметра.

На лицевой стороне памятного знака в центре на фоне солнечных лучей изображен памятник Счастливой матери монумента Независимости и гуманизма, расположенного на площади Независимости. По окружности памятного знака на белом эмалевом поясе с позолоченной окантовкой имеется надпись «О‘ZBEKIST0N MUSTAQILLIGIGA», а внизу по центру между двумя восьмиконечными звездочками — «25 YIL». Надписи позолоченные.

На оборотной стороне памятного знака изображен Государственный герб Республики Узбекистан, снизу по центру надпись «2016».

Изображения и надписи — выпуклые.

Края лицевой и оборотной сторон памятного знака окаймлены бортиком.

Памятный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, покрытой шелковой лентой шириной 20 миллиметров цветов Государственного флага Республики Узбекистан.

Высота колодки — 16 миллиметров, ширина — 25 миллиметров.

На оборотной стороне колодки имеется приспособление в виде булавки для крепления памятного знака к одежде.

Источники